A Equipe Honconguêsa de Copa Davis representa Hong Kong na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Hong Kong Tennis Association.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Honconguêsa)

Hong Kong